Штельбаумс () — латышская фамилия.

Известные носители 

 Штельбаумс, Вера Ефремовна (род. 1937) — советский и российский профессиональный тренер по художественной гимнастике, супруга Н. Н. Штельбаумса.
 Штельбаумс, Елена Николаевна (Арайс; род. 1960) — российский профессиональный тренер по художественной гимнастике, дочь Н. Н. и В. Е. Штельбаумсов.
 Штельбаумс, Николай Николаевич (1933—2008) — советский конькобежец, супруг В. Е. Штельбаумс.